Heywood – cittadina della Greater Manchester
Heywood – parrocchia civile del Norfolk
Heywood – parrocchia civile del Wiltshire
 
   
Heywood, Victoria, town and railway junction
Shire of Heywood, former local government area
Heywood Island (Western Australia)